Пиетрени има више значења:

 Пиетрени (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Пиетрени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији